

Patronyme 

 Johann Eleazar Schenau (vers 1737 - 1806), de son vrai nom  Zeizig, peintre allemand ;
 Émile Zeizig (1887 - 1944), commerçant français, victime de la Shoah.